В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Гелену Сукову 3–6, 6–0, 7–6(5).

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Гелена Сукова (фінал)

 Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)
 Відсутня
 Барбара Поттер (2-ге коло)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Енн Вайт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors